A lista Magyarország miniszterelnökeit sorolja fel az időtartam hossza szerint.

Tíz évnél tovább négy kormányfő volt hivatalban: Orbán Viktor, Tisza Kálmán, Lázár György és Bethlen István. Hadik János 1918-ban kevesebb mint egy napig volt hivatalban.

Rangsorolás idő szerint

Kapcsolódó szócikkek 

 Magyarország kormányfőinek listája

Kormanyfők
 
Kormányfők listái